Каблуково — название населённых пунктов в России:

 Каблуково — деревня в Александровском районе Владимирской области.
 Каблуково — деревня в Ильинском районе Ивановской области.
 Каблуково — деревня в Щёлковском районе Московской области.
 Каблуково — деревня в Чкаловском районе Нижегородской области.
 Каблуково — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области.
 Каблуково — деревня в Сафоновском районе Смоленской области.
 Каблуково — деревня в Бежецком районе Тверской области.
 Каблуково — село в Калининском районе Тверской области.
 Каблуково — деревня в Даниловском районе Ярославской области.
 Каблуково — деревня в Угличском районе Ярославской области.
 Каблуково — деревня в Ярославском районе Ярославской области.